Knut Hamsun – scrittore norvegese, Premio Nobel nel 1920
5838 Hamsun – asteroide
Hamsun – film del 1996 diretto da Jan Troell